Margem (álbum)
 Margem (geografia) — encontro da água com a terra
 Margem (Gavião) — freguesia portuguesa do concelho do Gavião

Desambiguações de topônimos